Техов може бити:

 Техов (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Техов (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република